Джош Эванс:  — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и писатель.
 Эванс, Джош (1972—2021) — игрок в американский футбол.
 Эванс, Джош (род. 1991) — игрок в американский футбол.